Ringo peut désigner :

Arts et culture

Musique 
 Ringo est un album de Ringo Starr paru en 1973.
 Ringo est une chanson de Lorne Greene, qui fut un hit aux USA en 1964.

Personnages de fiction 
 Ringo, le héros de nombreux westerns, par exemple Un pistolet pour Ringo.
 Ringo, héros de bande dessinée créé par William Vance.
 Ringo Rinfret est le personnage créé par Bruno Landry du groupe humoristique Rock et Belles Oreilles.

Télévision 
 Ringo (film de 1978) est un téléfilm américain réalisé par Jeff Margolis en 1978, avec Ringo Starr ;
 Ringo est une telenovela mexicaine de 2019.

Pseudonyme 

 Ringo Starr (1940-), est le pseudonyme portée par Richard Starkey, le batteur des Beatles ;
 Ringo ou Ringo Willy Cat (né en 1947), un chanteur français ;

Patronyme 

 John Ringo (1963-), un auteur de science-fiction américain.
 Johnny Ringo (1850-1882), un hors-la-loi américain.
 Johnny Ringo (1961-2005), un deejay jamaïcain.

Prénom 
 Ringo Lam (1954-), un réalisateur hongkongais ;
 Ringo Shiina (1978-), une chanteuse japonaise (Ringo est un prénom signifiant pomme en japonais) ;
 Voir :

Toponyme 
 Ringō, une ville du Japon.

Divers 
 Le Ringo est un sport collectif.